Івета Бенешова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ з рахунком 6–7(8), 6–2, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2011